Kihelkonna (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Kihelkonna (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa